Steenwyck, aussi écrit Steenwijck, Steenwijk, peut se référer à :

Toponyme
Steenwijk, commune néerlandaise dans l'Overijssel.

Patronyme
Hendrik van Steenwijk I (vers 1550 – 1603), peintre néerlandais ;
Hendrik van Steenwijk II (vers 1580 – 1649), peintre néerlandais, fils du précédent ;
Susanna van Steenwijk (années 1580 – ca. 1653), peintre néerlandaise, épouse du précédent ;
Harmen Steenwijck (1612-1659), peintre néerlandais ;
Pieter van Steenwyck (vers 1615 - après 1654), peintre néerlandais, frère du précédent ;
Cornelius Van Steenwyk, maire de New York de 1668 à 1672, puis de 1682 à 1684.